Ben Riley (1866–1946) – brytyjski polityk
 Ben Riley (1933–2017) – amerykański muzyk jazzowy

Zobacz też 
 Ben Reilly – postać fikcyjna z Uniwersum Marvela